IBNR steht als Abkürzung für:

 Incurred but not reported, eine Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden im Versicherungswesen
 Interne Bahnhofsnummer

Abkürzung